Hans Kongelige Højhed Prins Joachim (Joachim Holger Waldemar Christian prins til Danmark, greve af Monpezat) (født 7. juni 1969) er prins til Danmark. Han er yngste søn af Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2. og prins Henrik.
Han boede på Schackenborg Slot i Sønderjylland, men bor nu dels i Paris, dels på Emiliekildevej i Gentofte Kommune. Han er nr. 6 i arvefølgen til den danske trone og nr. 325 i arvefølgen til den britiske trone.

Han tilhører den franske grevelige slægt de Laborde de Monpezat gennem sin far, Hans Kongelige Højhed Prins Henrik (født Henri-Marie-Jean André de Laborde de Monpezat). Og han nedstammer kognatisk fra det Glücksborgske kongehus, som er hans mor dronning Margrethe 2.s fædrene slægt. Han er tiptipoldebarn af Christian 9. og den britiske dronning Victoria.

Er i motorsportskredse kendt for at køre racerløb i veteranbiler.

Dåb og konfirmation 
Døbt den 15. juli 1969 i Århus Domkirke. Hans faddere er hans moster prinsesse Benedikte af Danmark; hans farbror Jean Baptiste de Laborde de Monpezat; kong Harald V af Norge; og prinsesse Christina af Sverige.

Konfirmeret den 10. juni 1982 i Fredensborg Slotskirke.

Ægteskaber og børn 

Han blev gift første gang den 18. november 1995 i Frederiksborg Slotskirke med frøken Alexandra Christina Manley. Parret blev separeret den 22. september 2004 og skilt den 8. april 2005. I 2007 giftede prinsesse Alexandra sig med Martin Jørgensen.

Prinsen forlovede sig den 3. oktober 2007 med frøken Marie Cavallier. De giftede sig den 24. maj 2008 i Møgeltønder Kirke, hvor Marie Cavallier blev prinsesse Marie.

Børn 
 Prins Nikolai William Alexander Frederik, født den 28. august 1999. Søn af prins Joachim og grevinde Alexandra.
 Prins Felix Henrik Valdemar Christian, født den 22. juli 2002. Søn af prins Joachim og grevinde Alexandra.
 Prins Henrik Carl Joachim Alain, født den 4. maj 2009. Søn af prins Joachim og prinsesse Marie.
 Prinsesse Athena Marguerite Françoise Marie, født den 24. januar 2012. Datter af prins Joachim og prinsesse Marie.

Ingen af Joachims fire børn er stilet som kongelige højheder, men blot som højheder ifølge det danske hof. Det blev meddelt af Det Danske Kongehus den 28. september 2022, at fra den 1. januar 2023 vil alle hans fire børn blive kendt som Hans eller Hendes Excellence Greve/grevinde af Monpezat. De vil ikke længere have deres fyrstetitel. Prinsen gav udtryk for, at han var meget ked af sin mors beslutning.

Uddannelse og erhvervsbaggrund 
Prins Joachim gik på Krebs' Skole i perioden 1974-1982, heraf på Amalienborg i perioden 1974-76. I perioden 1982-1983 var Prins Joachim kostskoleelev på , Normandiet i Frankrig. I 1986 blev Prins Joachim student fra Øregaard Gymnasium, og i perioden 1986-1987 arbejdede han på en farm ved Wagga Wagga i Australien.

I 1991-1993 gennemførte Prins Joachim agrar-økonomuddannelsen på Den Classenske Agerbrugskole Næsgaard på Falster.

For at opnå en bred forretningsmæssig erfaring har Prins Joachim udover sin landbrugsmæssige baggrund været ansat hos A.P. Møller - Mærsk gruppen i henholdsvis Hong Kong og Frankrig i perioden 1993-1995. Prins Joachim ejer og driver land- og skovbrug. Landbrugsjorden er bortforpagtet til Schackenborg Fonden.

Militærkarriere 

Prins Joachims militære karriere begyndte i 1987 som rekrut i Dronningens Livregiment. I 1988 blev Prins Joachim udnævnt til sergent, og i 1989 fulgte udnævnelsen til løjtnant af reserven. Efter udnævnelsen til løjtnant gjorde Prins Joachim fra 1989-1990 tjeneste som delingsfører i en kampvognseskadron ved Prinsens Livregiment. Prins Joachim blev i 1990 udnævnt til premierløjtnant af reserven og i 1992 fulgte, efter gennemførelse af videreuddannelsestrin I for officerer af reserven (VUT I), udnævnelse til kaptajn af reserven. Fra 1996 til 2004 var Prins Joachim chef for en kampvognseskadron i mobiliseringsstyrken ved Prinsens Livregiment, og fra 2005 tilknyttet Danske Divisions stab som major af reserven. Efter udnævnelse til oberstløjtnant af reserven i 2011 blev Prins Joachim udpeget til chef for Forbindelsesofficersgruppen i Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland. I april 2015 blev Prins Joachim udnævnt til oberst af reserven i Hæren.

Den 1. november 2015 tiltrådte Prins Joachim i en ny stilling som særlig sagkyndig i Forsvaret i forhold til implementeringen af et nyt totalstyrkekoncept med det formål at styrke anvendelsen af frivillige i Hjemmeværnet og personel af reserven. Prins Joachim påbegyndte i september 2019 Frankrigs højst rangerende militære lederuddannelse på École Militaire i Paris. Uddannelsen består af to dele, der afvikles ved henholdsvis Centre des Hautes Études Militaires (CHEM) og Institut des Hautes Études de la Défense Nationale (IHEDN). Prinsen er den første danske officer, der har gennemført den samlede uddannelse.

I september 2020 tiltrådte Prins Joachim som forsvarsattaché på Den Danske Ambassade i Paris. Stillingen besættes for tre år med mulighed for forlængelse. Med ansættelsen blev Prins Joachim udnævnt til brigadegeneral i Hæren.

Helbred 
I juli 2020 fik han en blodprop i hjernen. Kongehuset offentliggjorde få dag senere, at han ikke ville få mén.

Protektor for 

 Aalborg Zoo
 Astma-Allergi Danmark
 AQUA Ferskvands Akvarium
 CBS Case Competition
 CARE Danmark
 Chakoten - Dansk Militærhistorisk Selskab
 Copenhagen Historic Grand Prix
 Danmarks Fotomuseum
 Danmarks Tekniske Museum
 Dansk Rugby Union
 Danmarks Kartoffel Råd
 Danmarks-Samfundet
 "De Blå Baretter"
 Den Danske Brigadeforening
 Den Danske Strygerkonkurrence
 Det Danske Drengekor
 Diabetesforeningen (Landsforeningen for Sukkersyge)
 DGI Sønderjylland
 Esbjerg Kunstmuseum
 Fjord&Bælt
 Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse
 Frihedsmuseets Venner's Fond
 Gammel Estrup - Herregårdsmuseet
 Grænseforeningen
 Hjemsted Oldtidspark
 Hjerl Hede
 Hærvejsmarchen
 KZ & Veteranfly Klubben, Danmark
 Natur- og Råstofprisen
 Dansk Skoleidræt
 Løgumkloster Refugium og Kong Frederik 9.'s Klokkespil
 Reserveofficersforeningen i Danmark
 Selskabet for Nydamforskning
 Skoleskibet Danmark
 Skov- og Naturstyrelsens naturforvaltningsprojekt Red snæblen, Vadehavets laksefisk
 Søbygård
 Sønderjyllands Symfoniorkester
 Unge Forskere
 Våbenhistorisk Selskab

Titler, prædikater og æresbevisninger

Titler og prædikater 
 15. juli 1969 – 29. april 2008: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim til Danmark
 29. april 2008 – nu: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim til Danmark, greve af Monpezat

Æresbevisninger

Danske dekorationer 
 : Ridder af Elefantordenen (R.E.)  (1972)
 : Storkommandør af Dannebrogordenen (S.Kmd.)  (2004)

Udenlandske dekorationer 
 : Storkors af Sankt Olavs Orden (No.St.O.1)  (1991)

Greve af Monpezat 
Det blev den 30. april 2008 offentliggjort fra Kongehuset at "... Hendes Majestæt Dronningen har besluttet, at Hans Kongelige Højhed Kronprinsen samt Hans Kongelige Højhed Prins Joachim tillægges titel af greve af Monpezat. Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary samt Hendes Kongelige Højhed Prins Joachims kommende ægtefælle frk. Marie Cavallier vil som følge heraf føre titlen grevinde af Monpezat.

Titlen føres endvidere af efterkommere født i lovligt ægteskab, i overensstemmelse med de almindelige regler, der gælder herom, hvilket vil sige, at titlen greve af Monpezat videreføres af mandlige descendenter, medens kvindelige descendenter fører titlen komtesse af Monpezat. ..."'' 

Derfor er Prinsens titel herefter: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, greve af Monpezat.

Anetavle

Se også 
 Kongelige og fyrstelige titler
 Livristsagen

Kilder

Referencer

Litteratur

Eksterne henvisninger 

 Kongehuset.dk om Prins Joachim 
 Lov om årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Joachim

Prinser fra Danmark
Huset Glücksburg
Personer fra København
Officerer fra Danmark
Storkommandører af Dannebrog
Storkors af Sankt Olavs Orden
Ordenskanslere fra Danmark
Grever fra Danmark
Personer i Kraks Blå Bog
Rigsstyrere og rigsforstandere fra Danmark